Bariri pode ser:

 Bariri - Uma cidade brasileira do Estado de São Paulo
Barragem Bariri - Uma barragem do Rio Tietê

Desambiguação